Hawemann ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Hawemann (1940–2011), deutscher Theaterregisseur
 Sascha Hawemann (* 1967), deutscher Theaterregisseur

Siehe auch:
 Havemann